Ке́мпбелл () — шотландське та ірландське прізвище, розповсюджене в англомовних країнах.
 Кемпбелли () — шотландський дворянський рід та однойменний клан.

Відомі нлсії

А 
 Алан Кемпбелл (;  1983) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (2012)
 Аллан Кемпбелл (;  1998) — шотландський футболіст, півзахисник
 Андре Кемпбелл (;  1989) — ямайський футболіст, що грав на позиції захисника
 Артур Кемпбелл (; 1805—1874) — суперінтендант Британської Ост-Індської компанії

Б 
 Бен Найтгорс Кемпбелл (;  1933) — американський політик
 Беттіна Кемпбелл (,  1974) — нідерландська порноакторка.
 Браян Кемпбелл (;  1979) — канадський хокеїст
 Боббі Кемпбелл (; 1937—2015) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника
 Бронте Кемпбелл (,  1994) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2016), триразова чемпіонка світу (2015).
 Брюс Кемпбелл (;  1958) — американський актор, продюсер та режисер

В 
 Вейд Кемпбелл (;  1961) — канадський хокеїст
 Вероніка Кемпбелл-Браун (;  1982) — ямайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008)
 Вільям Кемпбелл:
 Вільям Боуен Кемпбелл (; 1807—1867) — американський політик, член партії партії вігів.
 Вільям Воллес Кемпбелл (; 1862—1938) — американський астроном
 Вільям Сесіл Кемпбелл (;  1930) — ірландський біолог, біохімік та паразитолог
 Вітні Томпсон (;  1987) — американська фотомодель.

Г 
 Ганна Кемпбелл-Пегг (; 1982) — австралійська спортсменка-саночниця
 Генрі Кемпбелл-Баннерман (; 1836—1908) — британський політик, 51-й прем'єр-міністр Великої Британії
 Глен Кемпбелл (; 1936—2017) — американський співак, гітарист, автор пісень, телеведучий та актор
 Грегорі Кемпбелл (; 1983) — канадський хокеїст

Д 
 Даррен Кемпбелл (;  1973) — британський спринтер, олімпійський чемпіон (2004)
 Даніель Кемпбелл (;  1995) — американська акторка
 Деррік Кемпбелл (;  1972) — канадський ковзаняр, шорт-трековик
 Джефф Кемпбелл (;  1979) — новозеландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Джим Кемпбелл (;  1973) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Джозеф Кемпбелл (; 1904—1987) — американський дослідник міфології
 Джон Кемпбелл:
 Джон Вуд Кемпбелл (; 1910—1971) — американський письменник
 Джон Кемпбелл (; 1845—1914) — 9-й Герцог Аргайл і 4-й Генерал-губернатор Канади
 Джон Кемпбелл (; 1870—1906) — шотландський футболіст, один з найкращих бомбардирів 1890-х років
 Джон Джеймс Кемпбелл (; 1871—1947) — шотландський футболіст
 Джон Френсіс Кемпбелл (;  1957) — американський воєначальник, генерал армії США (2013), 34-й заступник начальника штабу Армії США (2013—2014)
 Джонатан Етвуд Кемпбелл (;  1947) — американський герпетолог, автор численних зоологічних таксонів
 Джордж Кемпбелл (; 1912—2004) — британський поліглот, мовознавець, перекладач шотландського походження
 Джорджина Кемпбелл (;  1992) — англійська акторка та модель.
 Дуглас Гоутон Кемпбелл (; 1859—1953) — американський ботанік

Е 
 Елден Кемпбелл (;  1968) — американський баскетболіст, форвард і центровий
 Ерік Кемпбелл (; 1879—1917) — британський актор-комік
 Ерні Кемпбелл (;  1949) — австралійський футболіст, нападник.

К 
 Кевін Кемпбелл (;  1970) — англійський футболіст
 Кейт Кемпбелл (;  1992) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012) та медалістка (2008)
 Керролл Кемпбелл (; 1940—2005) — американський політик-республіканець, член Палати представників, губернатор Південної Кароліни (1987—1995)
 Кім Кемпбелл (;  1947) — 19-й Прем'єр-міністр Канади, перша жінка на цій посаді
 Колін Кемпбелл (;  1953) — канадський хокеїст
 Кончита Кемпбелл (;  1995) — канадська актриса
 Кріс Кемпбелл (;  1954) — американський борець вільного стилю, чемпіон та срібний призер чемпіонатів світу

Л 
 Лайл Кемпбелл (;  1942) — американський мовознавець.
 Люк Кемпбелл (;  1987) — британський боксер.

М 
 Малколм Кемпбелл (; 1855—1948) — британський автогонщик і яхтсмен.
 Мартін Кемпбелл (;  1943) — новозеландський режисер кіно та телебачення
 Мая Кемпбелл (;  1976) — американська актриса телебачення та кіно
 Мензіс Кемпбелл (;  1941) — британський політик, ліберал-демократ

Н 
 Наомі Кемпбелл (;  1970) — британська супермодель та акторка
 Нів Кемпбелл (;  1973) — канадська акторка

О 
 Олівер Кемпбелл (; 1871—1953) — американський тенісист

П 
 Пол-Генрі Кемпбел (;  1982) — німецько-американський автор двомовної поезії та прози англійською та німецькою мовами

Р 
 Ремзі Кемпбелл (;  1946) — англійський письменник у жанрі жахів, редактор і критик
 Роберт Макфол Кемпбелл (; 1956—2016) — північноірландський футболіст, що грав на позиції нападника
 Росс Кемпбелл (;  1987) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника

С 
 Серджіо Кемпбелл (;  1992) — ямайський футболіст
 Сол Кемпбелл (;  1974) — британський футболіст, захисник

Ф 
 Філ Кемпбелл (;  1961) — британський рок-музикант, відомий як лід-гітарист гурту «Motörhead»
 Фрейзер Кемпбелл (;  1987) — англійський футболіст, нападник

Х 
 Хоель Кемпбелл (;  1992) — костариканський футболіст.